Зирка (в переводе с украинского () — Звезда) — название населённых пунктов.

Россия 
 Зирка — деревня в Янаульском районе Башкортостана.

Украина 
 Зирка (бывш. Червоная Зирка) — село в Великоновосёлковском районе Донецкой области
 Зирка — село в Барановском районе Житомирской области.
 Зирка — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Зирка (бывш. Червоная Зирка) — село в Полесском районе Киевской области.
 Зирка — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Зирка — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Зирка — село в Миргородском районе Полтавской области, упразднено в 1990 году.
 Зирка — село в Горностаевском районе Херсонской области.

Другое 
 «Зирка» — украинский футбольный клуб из города Кропивницкий.